Caluori ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Caluori (* 1994), Schweizer Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Ludwig Caluori-Bürkli (1968–2014), Schweizer Politiker
 Silvio Caluori (1933–2022), Schweizer Ländlermusikant